HZG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hanzhong (Cina)